Brandstorp bezeichnet: 
 Brandstorp (Schweden), Ortschaft der Gemeinde Habo im Jönköpings län, Schweden

Brandstorp ist der Nachname folgender Personen:
 Knut Brandstorp (* 1932), norwegischer Künstler, Autor und Illustrator
 Ulrikke Brandstorp (* 1995), norwegische Sängerin und Musicaldarstellerin